Slovo prstenec má několik významů:

 prstenec, torus – geometrický útvar kruhový prstenec
 planetární prstenec – prachový disk obepínající některé planety
 orbitální prstenec – fiktivní člověkem vytvořený prstenec obepínající planetu
 prstenec (architektura) – prstencový prvek obepínající dřík sloupu
 prstenec (nádobí)  – dva prstence lemují nodus (ořech) na dříku nádoby stolní (pohár) nebo mešní (kalich, ciborium)
 Prstenec (Niven) – sci-fi kniha Larryho Nivena
 prstenec (mykologie) – též annulus, zbytek závoje (velum partiale) přítomný na třeni stopkovýtrusných hub
 prstenec v bryologii – skupina buněk mezi ústím tobolky mechů a víčkem
 prstenec (chiromantie) v chiromantii, např. Jupiterův prstenec, Saturnův prstenec, prstenec rodiny
 prstenec (textilnictví) – kovové vedení běžce v dopřádacím stroji
 Schatzkiho prstenec je anatomická zúženina lokalizovaná v dolní třetině jícnu. Může vést k potížím při polykání větších soust

Související články 
 Prsten – šperk navlékaný na prst
 Prstýnek (odkazuje na rozcestník) – malý prsten
 Prstnatec – rostlina, orchidej, (například prstnatec májový)

Externí odkazy